Нотр-Дам (буквально: «наша Госпожа») — один из титулов Богородицы, может означать:

Топоним

Канада 
 Нотр-Дам — искусственный остров в провинции Квебек.
 Нотр-Дам-де-Лорентид — округ в районе Шарльбур в городе Квебек.
 Нотр-Дам-де-Неж — кладбище в Монреале, в районе Кот-де-Неж.

Франция 
 Нотр-Дам-де-Во — коммуна, находится в регионе Рона — Альпы.
 Нотр-Дам-де-Коммье — коммуна, находится в регионе Рона — Альпы.
 Нотр-Дам-де-Курсон — коммуна, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Нотр-Дам-де-Ливей — коммуна, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Нотр-Дам-д’Эстре — коммуна, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Нотр-Дам-де-Мезаж— коммуна, находится в регионе Рона — Альпы.
 Нотр-Дам-де-л’Озье — коммуна, находится в регионе Рона — Альпы.

Культовые сооружения 
 Нотр-Дам — готический собор в Лане.
 Нотр-Дам — собор в Оттаве.
 Нотр-Дам — кафедральный собор в Турне, Бельгия.
 Нотр-Дам де Пари — собор на острове Сите в Париже, Франция.
 Нотр-Дам де Реймс — кафедральный собор в Реймсе, место коронования французских монархов.
 Нотр-Дам де Лозанн — кафедральный собор в Лозанне, Швейцария.
 Нотр-Дам-де-Родез — собор в Родезе.
 Нотр-Дам-де-Бон-Секур — один из старейших соборов Монреаля, построенный в 1771 году.
 Нотр-Дам-де-Лорет — католическая церковь в IX округе Парижа.
 Нотр-Дам-де-ла-Гард — католическая церковь в Пуатье (Франция).
 Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Ямусукро) — католическая церковь в столице Кот-д’Ивуара городе Ямусукро.
 Нотр-Дам-де-ла-Трей — кафедральный собор в Лилле.
 Нотр-Дам-де-ла-Шапель — римско-католическая церковь в Брюсселе.
 Нотр-Дам-дю-О — паломническая церковь во французском местечке Роншан. Архитектор — Ле Корбюзье.
 Нотр-Дам-дю-Пюи — кафедральный собор города Грасса (Франция).
 Нотр-Дам-ля-Гранд — храм римско-католической церкви во французском городе Пуатье.
 Нотр-Дам (Л’Эпин) — собор в .
 Нотр-Дам-де-Чикаго — католическая церковь в Чикаго (США).

В образовании 
 Университет Нотр-Дам — католический частный элитный университет в городе Саут-Бенд (Индиана), США.
 Университет Нотр-Дам Мэриленда — католический частный университет в Балтиморе (Мэриленд), США.
 Колледж Нотр-Дам — учебное заведение в Дакке, Бангладеш.
 Нотр-Дам Файтинг Айриш — баскетбольная команда, представляющая университет Нотр-Дам.

Другое 
 Нотр-Дам де Цион — Орден Богоматери в Сионе.
 Школа Нотр-Дам — обозначение церковных музыкантов в Париже в эпоху высокого средневековья.
 Notre Dame — стихотворение О. Мандельштама, написанное в 1912 году.

См. также 
 Собор Парижской Богоматери